Saint-Lumine kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Lumine-de-Clisson, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Lumine-de-Coutais, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire,